Hans Seidemann (1901-1967), général allemand
Melissa Seidemann (1990-), joueuse américaine de water-polo